Nüsser ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Nüsser, deutsche Fußballspielerin
 Christa Nüsser, deutsche Fußballspielerin
 Heinrich Nüsser (1821–1883), deutscher Zeichner und Kupferstecher
 Tonny Nüsser (1923–2016), niederländischer Jazzmusiker